Нокс () — прізвище або топонім.

Прізвище 

 Александер Нокс (; 1907—1995) — канадський актор, автор пригодницьких романів.
 Бронвен Нокс (; нар. 1986) — австралійська ватерполістко, олімпійська медалістка (2008, 2012).
 Генрі Нокс (; 1750—1806) — американський військовик часів війни за незалежність.
 Дебора Нокс (; нар. 1968) — британська керлінгістка, олімпійська чемпіонка (2002).
 Джон Нокс (; бл. 1510—1572) — найбільший шотландський релігійний реформатор XVI століття, що заклав основи пресвітеріанської церкви.
 Емма Нокс (; нар. 1978) — австралійська ватерполістка, олімпійська медалістка (2008).
 Роберт Нокс (; 1791—1862) — шотландський хірург, анатом і зоолог.
 Роберт Нокс (; 1989—2008) — британський актор.
 Філандер Чейз Нокс (; 1853—1921) — американський політик-республіканець, 40-й Держсекретар США.

Топоніми

Нокс (округ) () — назви низки округів
 Нокс — місто, штат Індіана
 Нокс — місто, штат Мен
 Нокс — місто, штат Нью-Йорк
 Нокс — місто, штат Північна Дакота
 Нокс — місто, штат Пенсільванія
 Нокс — місто, штат Вісконсин
 Нокс Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Нокс Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Нокс Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Форт Нокс — () — військова база

Берег Нокса () — частина узбережжя Землі Вілкса в Східній Антарктиді.

Англійські прізвища